Fuchstal ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Fuchstal, Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Fuchstal (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Fuchstal, zwischen 1938 und 1946 der deutsche Name der russischen Siedlung Retschkalowo (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Abschermeningken, 1938–1946 Fuchstal, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen)

Tal:
 Fuchstal (Großer Alpsee), linker Tobel zur Konstanzer Ach im Großen Alpsee bei Trieblings, Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Fuchstalbahn
 Fuchsthal